Alencar se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 José Eduardo de Alencar Moreira
 Aline R. Alencar
 Isabel De Conte Carvalho de Alencar